Holmstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Holmstrup (parochie), parochie in Denemarken